Maranathakerk (Amsterdam)
 Maranathakerk (Assen)
 Maranathakerk (Bunschoten)
 Maranathakerk (Delft)
 Maranathakerk (Den Haag)
 Maranathakerk (Deventer)
 Maranathakerk (Dinteloord)
 Maranathakerk (Driebergen)
 Maranathakerk (Dubbeldam)
 Maranathakerk (Eindhoven)
 Maranathakerk (Ermelo)
 Maranathakerk (Foxhol)
Maranathakerk ('s-Gravenzande)
 Maranathakerk (Hilversum)
 Maranathakerk (Katwijk)
 Maranathakerk (Lunteren)
 Maranathakerk (Maassluis)
 Maranathakerk (Nieuw Hoograven)
 Maranathakerk (Nijmegen)
 Maranathakerk (Ridderkerk)
 Maranathakerk (Rotterdam)
 Maranathakerk (Tilburg)
 Maranathakerk (Werkendam)
 Maranathakerk (Westkapelle)

Zie ook 
 Maranathakerkbuurt, een wijk in Hilversum rond de voormalige Maranathakerk

Maranathakerk